Рёслер () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Рёслер, Колин (род. 2000) — норвежский футболист, защитник. Сын Уве Рёслера.
 
 Рёслер, Уве (род. 1968) — немецкий футболист и тренер
 Рёслер, Филипп (род. 1973) — немецкий политик, председатель СвДП

См. также 
 Рёсслер